Ґетаван () — вірменське село:

 Ґетаван — село у марзі (області) Лорі, Республіка Вірменія;

Невизначений статус
 Ґетаван — село у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка. Офіційно визнане як частина Тертерського району Азербайджану.